

Persone
 Barbara Krug (1956) – ex velocista tedesca
 Bonifacio Maria Krug (1838-1909) – abate tedesco naturalizzato italiano
 Cassidy Krug (1985) – tuffatrice statunitense
 Heinrich Krug (1911–...) – pallanuotista tedesco
 Hellmut Krug (1956) – arbitro di calcio tedesco 
 Julius Albert Krug (1907-1970) – politico statunitense 
 Karl Krug (...) – ex calciatore austriaco
 Ludwig Krug – orafo, incisore e scultore tedesco
 Manfred Krug (1937-2016) – attore e cantante tedesco
 Spencer Krug  – cantante del gruppo indie rock Wolf Parade
 Torey Krug (1991) – hockeista su ghiaccio statunitense

Altro
 Krug  – azienda alimentare francese produttrice di champagne
 Krug – film del 1972 diretto da Gerbert Moricevič Rappaport
 Krug  – missile terra-aria sovietico di prima generazione
 Krug  – personaggio del fumetto di Lupo Alberto
 Der Zerbrochne Krug  – commedia del 1802 di Heinrich von Kleist